$5,000 Reward – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Kalem Company
$5,000 Reward – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Mix
$5,000 Reward – film del 1918 diretto da Douglas Gerrard